

События 
 762 («за два года до землетрясения») — создание речений, включённых в «Книгу пророка Осии».
 Циньский князь Вэнь-гун прибыл к месту слияния рек Цяньшуй и Вэйхэ, стал гадать о поселении и после благоприятного результата построил город.
 Умер князь Цай Си-хоу, ему наследовал сын Син (Гун-хоу, эра правления 761—760).

См. также

Примечания